Onderdistrict in Indonesië
 Sawahan (onderdistrict van Madiun), een onderdistrict in het regentschap Madiun in de provincie Oost-Java
 Sawahan (Nganjuk), een onderdistrict in het regentschap Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Sawahan (onderdistrict van Surabaya), een onderdistrict in het regentschap/stadsgemeente Surabaya in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Sawahan (Semanu), een plaats in het regentschap Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Sawahan (Juwiring), een plaats in het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java
 Sawahan (Rembang), een plaats in het regentschap Rembang in de provincie Midden-Java
 Sawahan (Ngemplak), een plaats in het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
 Sawahan (Donorojo), een plaats in het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
 Sawahan (Lengkong), een plaats in het regentschap Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Sawahan (Panggul), een plaats in het regentschap Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Sawahan (Turen), een plaats in het regentschap Malang in de provincie Oost-Java
 Sawahan (Padang Timur), een plaats in het regentschap Padang in de provincie West-Sumatra